|-
| 154601 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154602 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154603 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154604 - ||  || 23 august 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 154605 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154606 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154607 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154608 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154609 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154610 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154611 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154612 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154613 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154614 - ||  || 17 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154615 - ||  || 17 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154616 - ||  || 21 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154617 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154618 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154619 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154620 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154621 - ||  || 22 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154622 - ||  || 23 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154623 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154624 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154625 - ||  || 18 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154626 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154627 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154628 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154629 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154630 - ||  || 14 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154631 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154632 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154633 - || 2003 XT || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154634 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154635 - || 2003 YX || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154636 - ||  || 16 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 154637 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154638 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154639 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154640 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154641 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154642 - ||  || 5 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154643 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154644 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154645 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154646 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154647 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154648 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154649 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154650 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154651 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154652 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154653 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154654 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154655 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154656 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154657 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154658 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154659 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154660 Kavelaars ||  || 29 martie 2004 ||  || D. D. Balam
|-
| 154661 - ||  || 30 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154662 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154663 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154664 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154665 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154666 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154667 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154668 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154669 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154670 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154671 - ||  || 16 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154672 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154673 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154674 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154675 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154676 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154677 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154678 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154679 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154680 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154681 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154682 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154683 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154684 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154685 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154686 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154687 - || 2004 HS || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154688 - ||  || 20 aprilie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154689 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154690 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154691 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154692 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154693 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154694 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154695 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154696 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154697 - ||  || 10 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 154698 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154699 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154700 - ||  || 8 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-